Осмии () — один из крупнейших родов пчёл из семейства Megachilidae. Более 350 видов, распространённых по всему миру, из них в Европе обитают около 130 видов.

Биология 
Одиночные пчёлы, большей частью весенние, важные опылители цветковых растений. Гнездятся в свободных полостях (в древесине, в почве, в полых стеблях растений, в пустых раковинах наземных моллюсков и др. укрытиях). Для строительства гнезда используют принесённые извне минеральные или растительного происхождения материалы. Архитектура и строительный материал гнездовых построек видоспецифичен. В умеренных широтах зимуют в стадии имаго в коконе в гнезде. Продолжительность жизни особи около месяца.

Распространение 
Палеарктика. Неарктика. Не заходит далеко на юг: не известны из Африки южнее Сахары, Юго-Восточной Азии и Австралии, один вид достигает Коста-Рики.

Характеристика 
Средней величины, покровы часто с металлическим блеском, обильно опушены; у самцов длинные усики; у самок собирательный аппарат на нижней поверхности брюшка. Гнездятся в трещинах стен и камней, в тростинках и других готовых полостях.
Обычный элемент весенней фауны опылителей садовых пород.

Виды Osmia uncinata Gerstedt (Осмия крючковатая), Osmia parietina Curtis (Осмия стенная) и Osmia nigriventris Zetterstedt (Осмия чернобрюхая) внесены в Перечень животных, нуждающихся в охране в Ямало-Ненецком автономном округе.

Синонимы рода 
Таксоны расположены по годам синонимизации.
 Osmia Panzer, 1806
 Amblys Klug, 1807
 Osmia (Ceratosmia) Thomson, 1872
 Osmia (Aceratosmia) Schmiedeknecht, 1885
 Osmia (Pachyosmia) Ducke, 1900
 Acanthosmiades Titus, 1904 (= Acanthosmioides)
 Osmia (Chalcosmia) Schmiedeknecht, 1885 (= Helicosmia)
 Gnathosmia Robertson, 1903 (= Helicosmia)
 Osmia (Cryptosmia) Yasumatsu & Hirashima, 1950 (= Helicosmia)
 Osmia (Exosmia) Tkalcu, 1979 (= Hemiosmia)
 Nothosmia Ashmead, 1899 (= Melanosmia)
 Centrosmia Robertson, 1903 (= Melanosmia)
 Leucosmia Robertson, 1903 (= Melanosmia)
 Monilosmia Robertson, 1903 (= Melanosmia)
 Xanthosmia Robertson, 1903 (= Melanosmia)
 Chenosmia Sinha, 1958 (= Melanosmia)
 Osmia (Heterosmia) Tkalcu, 1993 (= Ozbekosmia)
 Osmia (Viridosmia) Warncke, 1988 (= Pyrosmia)
 Osmia (Caerulosmia) Zanden, 1988 (= Pyrosmia)

Классификация 
Род включает более 350 видов пчёл и около 20 подродов.

 <small>
 Osmia
 Acanthosmioides Ashmead 1899
 Allosmia Tkalcu 1974
 Cephalosmia Sladen 1916
 Diceratosmia Robertson 1904
 Erythrosmia Schmiedeknecht 1885
 Euthosmia Sinha 1958
 Helicosmia Thomson 1872
 Hemiosmia Tkalcu 1975
  Melanosmia Schmiedeknecht 1885
 Metallinella Tkalcu 1966
 Monosmia Tkalcu 1974
 Mystacosmia Snelling 1967
 Neosmia Tkalcu 1974
 Orientosmia Peters 1978
 Ozbekosmia Zanden 1994
 Pyrosmia Tkalcu 1975
 Tergosmia Warncke 1988
 Trichinosmia Sinha 1958

Некоторые виды 
 Рыжая осмия
 Osmia alticola Benoist
 Osmia aquilonaria Rightmyer, Griswold, & Arduser, 2010
 Osmia nearctica Rightmyer, Griswold, & Arduser, 2010
 Osmia disjuncta Tkalců
 Osmia ephippiata Smith
 Osmia inermis (Zetterstedt)
 Osmia ishikawai Hirashima
 Osmia laticeps Thomson
 Osmia maritima Friese
 Osmia nigriventris (Zetterstedt) (Осмия чернобрюхая)
 Osmia pamirensis Gussakovskij
 Osmia parietina Curtis (Осмия стенная)
 Osmia pilicornis Smith
 Osmia steinmanni Müller
 Osmia svenssoni Tkalců
 Osmia tersula Cockerell
 Osmia thoracica Radoszkowski
 Osmia uncinata Gerstäcker (Осмия крючковатая)
 Osmia xanthomelana (Kirby)

См. также 
 Пчела-плотник фиолетовая

Примечания

Литература 
 Осычнюк А. З., Панфилов Д. В., Пономарева А. А. Надсемейство Apoidea. // Определитель насекомых европейской части СССР. Л., 1978. Т. 3, ч. 1: Перепончатокрылые. С. 279—518.
 Sandhouse G.A. (1939). The North American bees of the genus Osmia. Memoirs of the Entomological Society of Washington 1:1—167.
 Sinha R. (1958). A subgeneric revision of the genus Osmia in the Western Hemisphere (Hymenoptera: Megachilidae). University of Kansas Science Bulletin 39:211—261.
 Sinha R., Michener C.D. (1958). A revision of the genus Osmia, subgenus Centrosmia (Hymenoptera: Megachilidae). University of Kansas Science Bulletin 39:275—303.
 Tkalců B. (1995). Die Bienen der Tribus Osmiini der Mongolei (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae). Entomologische Abhandlungen 57:109—147.

Ссылки 
 Список видов  
 Worldwide Species Map Карта распространения  
 Osmia Америки Определитель (самки) 
 Osmia Америки Определитель (самцы) 
 Осмии, или Red Mason Bee

Осмии
Роды пчёл